Snake Eyes steht für:
 Snake Eyes (1993), italienisch-amerikanischer Film von Abel Ferrara
 Snake Eyes (2015), US-amerikanischer Film von Alex Bretow und Mary-Madison Baldo
 Snake Eyes: G.I. Joe Origins, US-amerikanischer Film von Robert Schwentke (2021)
 Snake Eyes, Originaltitel von Spiel auf Zeit, US-amerikanischer Film von Brian De Palma (1998)
 Snake Eyes, Alternativbezeichnung für einen Einer-Pasch beim Würfeln (dt. Schlangenaugen)